Мбонг () — фамилия. Известные носители:

 Мбонг, Джозеф (род. 1997) — мальтийский футболист. 
 Мбонг, Пол (род. 2001) — мальтийский футболист. 
 Мбонг, Эссьен (1975—2013) — нигерийский футболист. Отец Джозефа и Пола.